Huangpu (Whampoa) − dzielnica Kantonu
 Akademia Whampoa − chińska akademia wojskowa, istniejąca w latach 1924-1927 w Kantonie